Вале́рий Ба́бич:
 Бабич, Валерий Васильевич (род. 1941) — украинский инженер-судостроитель, писатель, краевед, журналист.
 Бабич, Валерий Георгиевич (1953—2020) — украинский политический деятель и экономист.